Niederdorf kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Niederdorf, Sydtyrolen, ort och kommun,

Schweiz 

 Niederdorf, Basel-Landschaft, ort och kommun,

Tyskland 

 Niederdorf, Erzgebirgskreis, kommun, Sachsen,